Кантаньеди:

 Кантаньеди — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Коимбра.
 Кантаньеди — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Кантаньеди — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.